HMS Verulam var namnet som två fartyg i Royal Navy har burit:

 , var en jagare av Admiralty V-klass sjösatt 1917 och sänktes 1919.
 , var en jagare av V-klass sjösatt 1943. Hon konverterades till en Type 15 snabb antiubåtsfregatt 1951–1952 och såldes som skrot 1972.